Příjmení Vydra, přechýleně Vydrová, nosí více významných osobností:

 František Vydra (1869–1921) – továrník a výzkumník
 Jaromír Vydra (* 1933) – český fotbalista, trenér a činovník
 Jindřich Vydra (* 1930) – výtvarník
 Jiří Vydra (* 1938) – malíř a sochař
 Josef Vydra (1836–1911) – taneční mistr, skladatel, amatérský pilot balónu
 Lukáš Vydra viz Loukas Vyntra (* 1981) – řecký fotbalista českého původu
 Lukáš Vydra (* 1973) – český atlet, běžec
 Marie Vydrová (1851–1946) – politička ČSSD a KSČ
 Markéta Vydrová (* 1968) – ilustrátorka
 Matěj Vydra (* 1992) – fotbalista
 Miroslav Vydra – scenárista a dramaturg
 Otakar Vydra (1901–1982) – československý atlet-oštěpař
 Petr Vydra (* 1972) – český herec, komik a spisovatel
 Stanislav Vydra (1741–1804) – kněz, matematik a národní buditel
 Václav Vydra
 Václav Vydra (1876) (1876–1953) – divadelní a filmový herec, ředitel Národního divadla
 Václav Vydra (1902) (1902–1979) – herec
 Václav Vydra (1956) – herec
 Václav Vydra (lékař) (1941–2021) – český lékař, primář gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice v Aši, balneolog, diagnostik a léčitel

Externí odkazy 
 

Česká příjmení